EBRU steht für:
 Bahnhof Lüdenscheid-Brügge (DS100-Code)

Ebru steht für:
 Ebru, türkischer weiblicher Vorname

 Ebru (Farbtechnik), eine Bezeichnung für Marmorpapier

Abkürzung